Роберт Кранєц (Robert Kranjec;  ) — словенський колишній стрибун на лижах.

Кар'єра 
Він виграв бронзову медаль на зимових Олімпійських іграх 2002 року в Солт-Лейк-Сіті у змаганні Team Large Hill. Він належить до найкращих у світі спортсменів з активного лижного польоту. 25 лютого 2012 року він виграв Чемпіонат світу з гірськолижного польоту з гірськолижного спорту FIS 2012, і таким чином став третім чемпіоном світу з стрибків з трампліна та першим у лижних польотах. Він також встановив новий національний рекорд. 

Кранєц народився в Любляні, Югославія (сучасна Словенія ).   Його перша перемога на змаганнях Кубка світу була в Куусамо, Фінляндія, у 2005 році. Наступні роки він не міг досягти жодних найкращих результатів, окрім змагань з лижного польоту. У 2010 році він відсвяткував свою другу перемогу на Кубку світу в австрійському Таупліці. Після ще двох успішних змагань з лижного польоту в Таупліці та Оберстдорфі, в яких він щоразу досягав другого місця, він виграв Кубок світу з гірськолижного спорту в сезоні 2009–10.

У сезоні 2011–12 років Кранєц став чемпіоном світу з лижного польоту та виграв бронзову медаль у командному заліку на чемпіонаті світу з лижного польоту FIS 2012. У цьому ж сезоні Кранєц виграв свій другий титул Кубка світу з лижного польоту. 

Він залишив кар'єру з стрибків з трампліна в березні 2019 року.

Світовий кубок

Турнірна таблиця

Перемоги

Примітки

Посилання 

 

Призери зимових Олімпійських ігор 2002
Стрибуни з трампліна на зимових Олімпійських іграх 2014
Стрибуни з трампліна на зимових Олімпійських іграх 2010
Стрибуни з трампліна на зимових Олімпійських іграх 2006
Стрибуни з трампліна на зимових Олімпійських іграх 2002
Словенські бронзові олімпійські медалісти